Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1994 года () прошёл в городе Оберстдорф (Германия) с 10 по 17 апреля. Турнир прошёл в 16-й раз. Германия приняла женский чемпионат мира во 2-й раз. В Оберстдорфе турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1993 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 5:3. Третье место заняли сборная Германии и сборная Швеции (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк 
Поскольку сборные Германии и Норвегии набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в полуфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

 6:7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1994

1994
Чемпионаты мира в Германии
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1994 году
1994 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Апрель 1994 года